IL Skarphedin é um clube esportivo da Noruega fundado em 1891. Sua sede fica em Bø i Telemark.

Tem departamentos de esqui alpino, futebol, atletismo, handebol, esqui cross-country, ciclismo e natação.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1891
Skarphedin